«Фола» () — футбольный клуб из города Эш, в настоящий момент выступает в Национальном дивизионе (высшей лиге Люксембурга). Клуб основан в 1906 году, домашние матчи проводит на стадионе «» вместимостью 7 900 зрителей. Шестикратный чемпион Люксембурга и трёхкратный обладатель национального кубка.

Достижения 
 Чемпионат Люксембурга
 Чемпион (8): 1917/18, 1919/20, 1921/22, 1923/24, 1929/30, 2012/13, 2014/15, 2020/21
 Вице-чемпион (7): 1916/17, 1918/19, 1920/21, 1928/29, 1948/49, 1953/54, 1954/55.
 Кубок Люксембурга
 Обладатель (3): 1922/23, 1923/24, 1954/55.
 Финалист (1): 1972/73

«Фола» в еврокубках

Состав

Известные игроки 

  Лион Март
  Алия Бешич
  Луи Пило
  Себастьян Реми
  Эди Шмит
  Жефф Штрассер
  Мустафа Хаджи

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Примечания 

Футбольные клубы Люксембурга